Le tournoi de squash Wadi Degla Open 2016 est l'édition 2016 du tournoi Wadi Degla Open qui se déroule du 31 octobre au 4 novembre 2016 au Wadi Degla Club du Caire. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card Amina Yousry. 

Raneem El Weleily l'emporte en finale face à sa compatriote Nouran Gohar.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash au Caire
Sport en Égypte en 2016
Squash en 2016
Sport en octobre 2016
Sport en novembre 2016